Tighennif : une commune algérienne (wilaya de Mascara)
 Tighennif : un site acheuléen près de Tighennif

Homonymie de toponyme